Италия на летних Олимпийских играх 2016 года была представлена 314 спортсменами в 21 виде спорта. Знаменосцем сборной Италии на церемонии открытия Игр стала олимпийская чемпионка 2008 года и многократная чемпионка мира пловчиха Федерика Пеллегрини, а на церемонии закрытия — волейболист Даниэле Лупо, ставший в паре с Паоло Николаи серебряным призёром в пляжном волейболе. По итогам соревнований на счету итальянских спортсменов было 8 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых медалей, что позволило сборной Италии занять 9-е место в неофициальном медальном зачёте.

Медали

Состав сборной 

  Академическая гребля
 Джованни Абаньяле
 Лука Агаменнони
 Романо Баттисти
 Симоне Веньер
 Джузеппе Вичино
 Мартино Горетти
 Энрико Д’Аньелло
 Марко Ди Костанцо
 Фабио Инфимо
 Винченцо Капелли
 Маттео Кастальдо
 Ливио Ла Падула
 Маттео Лодо
 Эмануэеле Льюцци
 Марчелло Миани
 Андреа Мичелетти
 Доминико Монтроне
 Стефано Оппо
 Марио Паонесса
 Пьетро Рута
 Маттео Стефанини
 Франческо Фосси
 Пьерпаоло Фраттини
 Сара Бертолази
 Лаури Милани
 Алессандра Пателли
 Валентина Родини

  Бадминтон
 Жанин Чиконьини

  Бокс
 Гвидо Вианелло
 Мануэль Каппаи
 Винченцо Манджакапре
 Валентино Манфредониа
 Клементе Руссо
 Кармине Томмазоне
 Ирма Теста

  Борьба
 Вольная борьба
 Франк Чамисо

 Греко-римская борьба
 Дайгоро Тимончини

 Велоспорт
  Велоспорт-шоссе
 Фабио Ару
 Алессандро Де Марки
 Дамиано Карузо
 Винченцо Нибали
 Диего Роза
 Элиза Лонго Боргини
 Джорджия Бронцини
 Татьяна Гудерцо
 Элена Чеккини

  Велоспорт-трек
 Лиам Бертаццо
 Элиа Вивиани
 Филиппо Ганна
 Симоне Консонни
 Франческо Ламон
 Микеле Скартеццини
 Беатриче Бартеллони
 Сильвия Вальсекки
 Татьяна Гудерцо
 Франческа Паттаро
 Симона Фраппорти

  Велоспорт-маунтинбайк
 Лука Брайдот
 Андреа Тибери
 Марко Аурелио Фонтана
 Эва Лехнер

  Водное поло
 Маттео Айкарди
 Микаэль Бодега
 Алессандро Велотто
 Валентино Галло
 Марко Дель Лунго
 Николо Джитто
 Франческо Ди Фульвио
 Алессандро Нора
 Кристиан Пресчутти
 Николас Пресчутти
 Стефано Темпести
 Пьетро Фильоли
 Андреа Фонделли
 Розария Аелло
 Роберта Бьянкони
 Арианна Гариботти
 Джулия Горлеро
 Таня Ди Марио
 Элиза Квейроло
 Александра Котти
 Франческа Помери
 Федерика Радикки
 Кьяра Табани
 Лаура Теани
 Тереза Фрассинетти
 Джулия Эммоло

  Волейбол
 Олег Антонов
 Эмануэле Бирарелли
 Симоне Бути
 Лука Веттори
 Симоне Джаннелли
 Иван Зайцев
 Массимо Колачи
 Филиппо Ланца
 Маттео Пьяно
 Сальваторе Россини
 Даниэле Соттиле
 Османи Хуанторена
 Мартина Гуиджи
 Анна Данези
 Моника Де Дженнаро
 Антонелла Дель Коре
 Алессия Дженнари
 Кристина Кирикелла
 Элеонора Ло Бьянко
 Алессия Орро
 Серена Ортолани
 Мириам Силла
 Надя Чентони
 Паола Эгону

  Гольф
 Нино Бертазио
 Маттео Манассеро
 Джулия Молинаро
 Джулия Сергас

 Гребля на байдарках и каноэ
  Гладкая вода
 Джулио Дрессино
 Марио Кренна
 Альберто Риккетти
 Никола Рипамонти
 Манфреди Рицца
 Карло Таччини

  Гребной слалом
 Джованни Де Дженнаро
 Стефани Хорн

  Дзюдо
 Фабио Базиле
 Элиос Манци
 Маттео Маркончини
 Эдвиг Гвенд
 Одетте Джуффрида
 Валентина Москатт

  Конный спорт
 Стефано Бреччароли
 Эмануэле Гаудиано
 Лука Роман
 Пьетро Роман
 Арианна Скиво
 Валентина Труппа

  Лёгкая атлетика
 Абдулла Бамусса
 Джордано Бенедетти
 Маттео Гальван
 Марко Де Лука
 Эсеоса Десалу
 Маттео Джуппони
 Фабрицио Донато
 Теодорико Капоразо
 Сильвано Кезани
 Стефано Ла Роза
 Марко Лингуа
 Давиде Маненти
 Даниэле Меуччи
 Руджеро Пертиле
 Юри Флориани
 Катерина Бертоне
 Либания Гренот
 Дарья Деркач
 Элеонора Джорджи
 Вероника Инглезе
 Анна Инчерти
 Марция Каравелли
 Соня Малавизи
 Маргерита Маньяни
 Антонелла Пальмизано
 Ядислейди Педросо
 Элиза Ригаудо
 Дезире Россит
 Юснейси Сантиусти
 Мария Энрика Спакка
 Валерия Странео
 Алессия Трост
 Айомиде Фолорунсо
 Глория Хупер
 Мария Бенедикта Чигболу

  Парусный спорт
 Витторио Биссаро
 Пьетро Дзуччетти
 Маттео Камбони
 Франческо Марраи
 Джорджио Поджи
 Руджеро Тита
 Элена Берта
 Сильвия Дзеннаро
 Алиса Зинно
 Франческа Клапчич
 Джулия Конти
 Сильвия Сикури
 Флавия Тартальини

  Плавание
 Марко Белотти
 Федерико Бокка
 Федерико Ванелли
 Митчелл Д’Арриго
 Габриэле Детти
 Алекс Ди Джорджио
 Лука Дотто
 Пьеро Кодиа
 Лука Леонарди
 Филиппо Маньини
 Лука Марин
 Марко Орси
 Грегорио Пальтриньери
 Лука Пиццини
 Маттео Ривольта
 Симоне Руффини
 Симоне Саббьони
 Микеле Сантуччи
 Андреа Тониато
 Федерико Туррини
 Ракеле Бруни
 Илария Бьянки
 Мартина Де Мемме
 Сильвия Ди Пьетро
 Карлотта Зофкова
 Дилетта Карли
 Мартина Карраро
 Арианна Кастильони
 Кьяра Мазини Луччетти
 Алис Миццау
 Маргерита Пандзьери
 Федерика Пеллегрини
 Аглая Пеццато
 Стефания Пироцци
 Алессия Польери
 Луиза Тромбетти
 Эрика Ферраиоли
 Сара Франчески

  Пляжный волейбол
 Адриан Карамбула
 Даниэле Лупо
 Паоло Николаи
 Алекс Раньери
 Марта Менегатти
 Ребекка Перри

  Прыжки в воду
 Микеле Бенедетти
 Майкол Верцотто
 Андреа Кьярабини
 Джованни Точчи
 Ноэми Батки
 Франческа Даллапе
 Таня Каньотто
 Мария Маркони

  Синхронное плавание
 Элиза Боццо
 Франческа Деидда
 Беатриче Каллегари
 Камилла Каттанео
 Марианджела Перрупато
 Сара Сгарци
 Констанца Ферро
 Манила Фламини
 Линда Черрути

  Современное пятиборье
 Риккардо Де Лука
 Пьерпаоло Петрони
 Алисе Сотеро
 Клаудия Чезарини

  Спортивная гимнастика
 Людовико Эдалли
 Элиза Менегини
 Мартина Риццелли
 Эрика Фазана
 Карлота Ферлито
 Ванесса Феррари

  Стрельба
 Антонинно Барилья
 Марко Де Николо
 Джузеппе Джордано
 Марко Инносенти
 Никколо Камприани
 Луиджи Лодде
 Рикардо Мадзетти
 Джованни Пелльело
 Габриэле Россетти
 Массимо Фаббрици
 Диана Бакози
 Кьяра Кайнеро
 Джессика Росси
 Петра Цублазинг

  Стрельба из лука
 Марко Гальяццо
 Мауро Несполи
 Давид Паскуалуччи
 Лучилла Боари
 Клаудия Мандия
 Гвендалина Сартори

  Теннис
 Паоло Лоренци
 Андреас Сеппи
 Фабио Фоньини
 Роберта Винчи
 Карин Кнапп
 Сара Эррани

  Триатлон
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4

  Тяжёлая атлетика
 Мирко Скарантино
 Джорджия Бординьон

  Фехтование
 Джорджо Авола
 Даниэле Гароццо
 Энрико Гароццо
 Андреа Кассара
 Альдо Монтано
 Диего Оккьюцци
 Паоло Пиццо
 Марко Фикера
 Ирене Векки
 Росселла Грегорио
 Лоретта Гулотта
 Элиза Ди Франчиска
 Арианна Эрриго
 Росселла Фьяминго

 Художественная гимнастика
 Вероника Бертолини
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6

 Татьяна Гудерцо выступала и в шоссейных, и в трековых велогонках

 Результаты соревнований 

  Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходят несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В отборочный заезд попадают спортсмены, выбывшие в предварительном раунде. В финал A выходят 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывают места в утешительных финалах B-F.

 Мужчины

 Женщины

  Бадминтон 

Одиночный разряд

  Бокс 

Квоты, завоёванные спортсменами являются именными. Если от одной страны путёвки на Игры завоюют два и более спортсмена, то право выбора боксёра предоставляется национальному Олимпийскому комитету. Соревнования по боксу проходят по системе плей-офф. Для победы в олимпийском турнире боксёру необходимо одержать либо четыре, либо пять побед в зависимости от жеребьёвки соревнований. Оба спортсмена, проигравшие в полуфинальных поединках, становятся обладателями бронзовых наград.

 Мужчины

Женщины

  Борьба 

В соревнованиях по борьбе, как и на предыдущих трёх Играх, будет разыгрываться 18 комплектов наград. По 6 у мужчин в вольной и греко-римской борьбе и 6 у женщин в вольной борьбе. Турнир пройдёт по олимпийской системе с выбыванием. В утешительный раунд попадают участники, проигравшие в своих поединках будущим финалистам соревнований. Каждый поединок состоит из двух раундов по 3 минуты, победителем становится спортсмен, набравший большее количество технических очков. По окончании схватки, в зависимости от результатов спортсменам начисляются классификационные очки.

Мужчины
Вольная борьба

Греко-римская борьба

 Велоспорт 

  Шоссе 
Мужчины

Женщины

  Трековые гонки 
Командная гонка преследования

Омниум

  Маунтинбайк 
Мужчины

Женщины

 Водные виды спорта 

  Водное поло 

 Мужчины 
Мужская сборная Италии пробилась на Игры, заняв второе место по итогам мирового квалификационного турнира.

 Состав

 Результаты
 Групповой этап (Группа B)

Женщины 
Женская сборная Италии пробилась на Игры, заняв второе место по итогам мирового квалификационного турнира.

 Состав

 Результаты
 Групповой этап (Группа A)

 1/4 финала

Итог: 2 место

Плавание 

В следующий раунд на каждой дистанции проходят спортсмены, показавшие лучший результат, независимо от места, занятого в своём заплыве.
Мужчины

 Открытая вода

 Женщины

 Открытая вода

Прыжки в воду 

 Мужчины

 Женщины
В индивидуальных соревнованиях на трёхметровом трамплине Италию помимо Каньотто представляла также Мария Маркони. Предварительный раунд Каньотто уверенно завершила на 4-м месте, а вот Маркони не хватило менее 3 баллов, чтобы занять необходимую позицию и пробиться в следующий раунд. Полуфинал Каньотто провела не столь хорошо, в результате чего по итогам 5 прыжков она стала только 7-й, что позволило ей выйти в финал соревнований. В решающем раунде итальянка с самого начала повела борьбу за медаль. Сражаться за первые два места с китаянками было практически нереально, а вот борьба за третье место шла до самой последней попытки. Перед решающим прыжком главной претенденткой на бронзовую медаль была канадка Дженнифер Абель, однако за последний прыжок она получила лишь 69 баллов, благодаря чему Каньотто смогла её опередить, уступая при этом после четырёх прыжков Абель почти 7 баллов. Таким образом Таня Каньотто стала двукратной олимпийской медалисткой.

Синхронное плавание 

По итогам квалификационного раунда в соревнованиях дуэтов в финал проходят 12 сильнейших сборных. В финале синхронистки исполняют только произвольную программу. Итоговая сумма складывается из результатов финальной произвольной программы и баллов, полученных дуэтами за техническую программу, исполненную в квалификационном раунде.

Волейбол

Волейбол

Мужчины 
Мужская сборная Италии квалифицировалась на Игры, завоевав серебряные медали Кубка мира 2015 года.
 Состав

 Результаты
 Групповой этап (Группа A)

Женщины 
Женская сборная Италии квалифицировалась на Игры, заняв первое место по итогам мирового квалификационного турнира.
 Состав команды

 Результаты
 Групповой этап (Группа B)

Пляжный волейбол 
 Мужчины

 Женщины

Гимнастика

Спортивная гимнастика 

В квалификационном раунде проходил отбор, как в финал командного многоборья, так и в финалы личных дисциплин. В финал индивидуального многоборья отбиралось 24 спортсмена с наивысшими результатами, а в финалы отдельных упражнений по 8 спортсменов, причём в финале личных дисциплин страна не могла быть представлена более, чем 2 спортсменами. В командном многоборье в квалификации на каждом снаряде выступали по 4 спортсмена, а в зачёт шли три лучших результата. В финале командных соревнований на каждом снаряде выступало по три спортсмена и все три результата шли в зачёт.

Мужчины
 Многоборья

 Индивидуальные упражнения

Женщины
 Многоборья

 Индивидуальные упражнения

Художественная гимнастика 

Женщины

Гольф 

Последний раз соревнования по гольфу в рамках Олимпийских игр проходили в 1904 году. Соревнования гольфистов пройдут на 18-луночном поле, со счётом 72 пар. Каждый участник пройдёт все 18 лунок по 4 раза.

Мужчины

Женщины

Гребля на байдарках и каноэ

Гладкая вода 
Соревнования по гребле на байдарках и каноэ на гладкой воде проходят в лагуне Родригу-ди-Фрейташ, которая находится на территории города Рио-де-Жанейро. В каждой дисциплине соревнования проходят в три этапа: предварительный раунд, полуфинал и финал.

Мужчины

Гребной слалом 
Квалификационный раунд проходил в две попытки. Результат в каждой попытке складывался из времени, затраченного на прохождение трассы и суммы штрафных очков, которые спортсмен получал за неправильное прохождение ворот. Одно штрафное очко равнялось одной секунде. Из 2 попыток выбирался лучший результат, по результатам которого, выявлялись спортсмены с наименьшим количеством очков, которые проходили в следующий раунд. В полуфинале гребцы выполняли по одной попытки. В финал проходили спортсмены с наименьшим результатом.

Мужчины

Женщины

Дзюдо 

Соревнования по дзюдо проводились по системе с выбыванием. В утешительные раунды попадали спортсмены, проигравшие полуфиналистам турнира. Два спортсмена, одержавших победу в утешительном раунде, в поединке за бронзу сражались с дзюдоистами, проигравшими в полуфинале.

 Мужчины

 Женщины

Конный спорт 

 Выездка
Соревнования по выездке включали в себе три теста высшего уровня сложности по системе Международной федерации конного спорта (FEI): Большой Приз (), Переездка Большого Приза () и КЮР Большого приза (). Итоговая оценка в каждом из тестов рассчитывалась, как среднее арифметическое значение оценок семи судей.

 Троеборье
Троеборье состоит из манежной езды, полевых испытаний и конкура. В выездке оценивается степень контроля всадника над лошадью и способность выполнить обязательные элементы выступления. Также при выступлении оценивается внешний вид лошади и всадника. Жюри выставляет, как положительные оценки за удачно выполненные упражнения, так и штрафные баллы за различного рода ошибки. После окончания выступления по специальной формуле вычисляется количество штрафных очков. Соревнования по кроссу требуют от лошади и её наездника высокой степени физической подготовленности и выносливости. Дистанция для кросса достаточно протяжённая и имеет множество препятствий различного типа. Штрафные очки во время кросса начисляются за сбитые препятствия, за превышение лимита времени и за опасную езду. В конкуре за каждое сбитое препятствие спортсмену начисляются 4 штрафных балла, а за превышение лимита времени 1 штрафное очко (за каждую каждую, сверх нормы времени, начатую секунду).

Конкур
В каждом из раундов спортсменам необходимо было пройти дистанцию с разным количеством препятствий и разным лимитом времени. За каждое сбитое препятствие спортсмену начислялось 4 штрафных балла, за превышение лимита времени 1 штрафное очко (за каждые 5 секунд). В финал личного первенства могло пройти только три спортсмена от одной страны. Командный конкур проводился в рамках второго и третьего раунда индивидуальной квалификации. В зачёт командных соревнований шли три лучших результата, показанные спортсменами во время личного первенства. Если спортсмен выбывал из индивидуальных соревнований после первого или второго раундов, то он всё равно продолжал свои выступления, но результаты при этом шли только в командный зачёт.

Лёгкая атлетика 

Мужчины
 Беговые дисциплины

 Шоссейные дисциплины

 Технические дисциплины

Женщины
 Беговые дисциплины

 Шоссейные дисциплины

 Технические дисциплины

Парусный спорт 

Соревнования по парусному спорту в каждом из классов состояли из 10 или 12 гонок. Каждую гонку спортсмены начинали с общего старта. Победителем становился экипаж, первым пересекший финишную черту. Количество очков, идущих в общий зачёт, соответствовало занятому командой месту. 10 лучших экипажей по результатам предварительных заплывов попадали в медальную гонку, результаты которой также шли в общий зачёт. В медальной гонке, очки, полученные экипажем удваивались. В случае если участник соревнований не смог завершить гонку ему начислялось количество очков, равное количеству участников плюс один. При итоговом подсчёте очков не учитывался худший результат, показанный экипажем в одной из гонок. Сборная, набравшая наименьшее количество очков, становится олимпийским чемпионом.

Мужчины

Женщины

 Открытый класс
Соревнования в олимпийском классе катамаранов Накра 17 дебютируют в программе летних Олимпийских игр. Каждый экипаж представлен смешанным дуэтом яхтсменов.

Современное пятиборье 

Современное пятиборье включает в себя: стрельбу, плавание, фехтование, верховую езду и бег. Как и на предыдущих Играх бег и стрельба были объединены в один вид — комбайн. В комбайне спортсмены стартовали с гандикапом, набранным за предыдущие три дисциплины (4 очка = 1 секунда). Олимпийским чемпионом становится спортсмен, который пересекает финишную линию первым.

Мужчины

Женщины

Стрельба 

В январе 2013 года Международная федерация спортивной стрельбы приняла новые правила проведения соревнований на 2013—2016 года, которые, в частности, изменили порядок проведения финалов. Во многих дисциплинах спортсмены, прошедшие в финал, теперь начинают решающий раунд без очков, набранных в квалификации, а финал проходит по системе с выбыванием. Также в финалах после каждого раунда стрельбы из дальнейшей борьбы выбывает спортсмен с наименьшим количеством баллов. В скоростном пистолете решающие поединки проходят по системе попал-промах. В стендовой стрельбе добавился полуфинальный раунд, где определяются по два участника финального матча и поединка за третье место.

 Мужчины

 Женщины

Стрельба из лука 

В квалификации соревнований лучники выполняют 12 серий выстрелов по 6 стрел с расстояния 70-ти метров. По итогам предварительного раунда составляется сетка плей-офф, где в 1/32 финала 1-й номер посева встречается с 64-м, 2-й с 63-м и т. д. В поединках на выбывание спортсмены выполняют по три выстрела. Участник, набравший за эту серию больше очков получает 2 очка. Если же оба лучника набрали одинаковое количество баллов, то они получают по одному очку. Победителем пары становится лучник, первым набравший 6 очков.

 Мужчины

 Женщины
В квалификации командного турнира итальянки показали 6-й результат, из-за чего им пришлось стартовать с первого раунда. В плей-офф итальянские лучницы уверенно победили сборные Бразилии (6:0) и Китая (5:3), но затем в полуфинале уступили российским спортсменкам 3:5. В поединке за третье место Лучилла Боари, Гвендалина Сартори и Клаудия Мандия уступили тайваньским лучницам 3:5 и заняли обидное четвёртое место.

Теннис 

Соревнования пройдут на кортах олимпийского теннисного центра. Теннисные матчи будут проходить на кортах с твёрдым покрытием DecoTurf, на которых также проходит и Открытый чемпионат США.

Мужчины

 Женщины

Триатлон 

Соревнования по триатлону пройдут на территории форта Копакабана. Дистанция состоит из 3-х этапов — плавание (1,5 км), велоспорт (43 км), бег (10 км).

Мужчины

Женщины

Тяжёлая атлетика 

Каждый НОК самостоятельно выбирал категорию в которой выступит её тяжелоатлет. В рамках соревнований проводились два упражнения — рывок и толчок. В каждом из упражнений спортсмену давалось 3 попытки. Победитель определялся по сумме двух упражнений. При равенстве результатов победа присуждалась спортсмену, с меньшим собственным весом.

По результатам двух последних чемпионатов мира сборная Италии в сводной квалификационной таблице показала 33-й результат у мужчин и 23-й у женщин, что не позволяло получить ни одной олимпийской лицензии. Единственные путёвки итальянские тяжелоатлеты завоевали по результатам чемпионата Европы в норвежском Фёрде.

4 июля 2016 года было объявлено, что в состав сборной для участия в Олимпийских играх вошли Мирко Скарантино и Джорджия Бординьон, при этом Джорджие удалось выиграть конкуренцию за место в составе у титулованной Дженни Пальяро.
Мужчины

Женщины
По ходу соревнований Джорджия Бординьон не смогла составить конкуренцию лидерам в весовой категории до 63 кг, однако подняв по сумме упражнений 217 кг, итальянская спортсменка заняла высокое 6-е место.

Фехтование 

В индивидуальных соревнованиях спортсмены сражаются три раунда по три минуты, либо до того момента, как один из спортсменов нанесёт 15 уколов. В командных соревнованиях поединок идёт 9 раундов по 3 минуты каждый, либо до 45 уколов. Если по окончании времени в поединке зафиксирован ничейный результат, то назначается дополнительная минута до «золотого» укола.

 Мужчины

 Женщины

Примечания

Ссылки 
 Сборная Италии  на сайте Sports-reference.com
 Олимпийский комитет Италии
 

Страны на летних Олимпийских играх 2016 года
2016